Die Canadian Open 1974 waren ein professinal Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1974/75. Sie wurden im September 1974 im Rahmen der Canadian National Exhibition im kanadischen Toronto ausgetragen. Sieger wurde Lokalmatador Cliff Thorburn, der im Finale seinen nordirischen Konkurrenten Dennis Taylor mit 8:6 besiegte. Das höchste Break spielte der Nordire Alex Higgins mit einem 139er-Break.

Preisgeld 
Lediglich der Sieger bekam ein Preisgeld in der Höhe von 1.500 Pfund Sterling.

Turnierverlauf 
Alle 16 Teilnehmer spielten ab dem Turnierstart um den Sieg, wobei das Teilnehmerfeld aus fünf Profispielern und elf Amateuren, darunter auch zwei kommende Profispieler, bestand. Nachdem die Achtelfinalspiele im Modus Best of 9 Frames gespielt wurden, wurde das restliche Turnier im Modus Best of 15 Frames gespielt.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten zwei Spieler insgesamt drei Century Breaks.
  Alex Higgins: 139, 120
  Dennis Taylor: 128

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1974
1974